Танеев (Танеева) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Танеев, Владимир Иванович (1840—1921) — русский философ, адвокат и общественный деятель.
 
Танеева
 Танеева, Анна Александровна (1884—1964) — фрейлина, ближайшая и преданнейшая подруга императрицы Александры Фёдоровны.